Леди исчезает — названия фильмов.

 Леди исчезает (фильм, 1938) — комедийный триллер режиссёра Альфреда Хичкока
 Леди исчезает (фильм, 1979) — комедийный триллер режиссёра Энтони Пейджа, ремейк фильма А. Хичкока.
  — телевизионный фильм режиссёра , ремейк фильма А. Хичкока.

Примечания 

Фильмы о железной дороге